Aufklärungspflicht steht für:
 in der Medizin siehe Ärztliche Aufklärung
 in der Rechtswissenschaft siehe Amtsermittlungsgrundsatz, Richterliche Hinweis- und Aufklärungspflicht, Manuduktionspflicht
 bei Finanzdienstleistungen siehe Daytrading#Rechtslage in Deutschland